

Persone 
 Barry Shulman – giocatore di poker statunitense
 Derek Shulman – cantante britannico dei Gentle Giant
 Joe Shulman – contrabbassista jazz statunitense
 Max Shulman – scrittore statunitense
 Phil Shulman – cantante britannico dei Gentle Giant
 Ray Shulman – bassista britannico dei Gentle Giant
 Yury Shulman (Jurij Šul'man) – scacchista statunitense di origine bielorussa

Altro 
 Sindrome di Shulman – nome comune della fascite eosinofila